Дан Бен-Амоц (івр. דן בן אמוץ; справжнє ім'я Мося Тейлімзейгер; народився 13 квітня 1924 р., Рівне, Польща - пом. 20 жовтня 1989, Тель-Авів) - ізраїльський письменник і журналіст, радіоведучий, драматург та автор.
 Амоц Аса-Ель - ізраїльський телеведучий та автор.